Süper Lig 2013/14 is het zesenvijftigste seizoen van de hoogste Turkse voetbalcompetitie sinds de invoering van het landskampioenschap voetbal. Aan de competitie nemen achttien clubs deel. De deelnemerslijst verschilt maximaal op drie plaatsen van het seizoen daarvoor. Galatasaray SK werd vorig seizoen kampioen van Turkije. Istanbul BB, Orduspor en Mersin Idman Yurdu zijn vorig seizoen gedegradeerd naar de 1. Lig. Daarvoor zijn Kayseri Erciyesspor, Rizespor en Torku Konyaspor in de plaats gekomen. Kayseri Erciyesspor werd in het seizoen 2012/13 kampioen in de 1. Lig.

Fenerbahçe SK werd op 27 april 2014 voor de negentiende keer kampioen van Turkije. Elazigspor, Antalyaspor en Kayserispor zijn door bij de laatste drie te eindigen gedegradeerd.

Kort overzicht van het seizoen
Spor Toto Süper Lig 2013/14 ging op 17 augustus 2013 van start en zal op 18 mei 2014 afgelopen zijn. Het begin van het seizoen werd meteen al overschaduwd door de naweeën van het omvangrijke omkopingsschandaal uit het seizoen 2010/11. Fenerbahçe SK werd door de UEFA voor twee seizoenen (plus één voorwaardelijk) uitgesloten van Europees voetbal, Besiktas JK voor één seizoen. Beide clubs gingen in hoger beroep bij het CAS en mochten daarom hangende het beroep hun voorrondewedstrijden van de Champions League resp. Europa League spelen; de clubs werden vervolgens in het ongelijk gesteld en omdat de wedstrijden al gespeeld waren, kregen andere Turkse clubs geen kans om Fenerbahçe SK en Besiktas JK te vervangen, met alle desastreuze gevolgen voor de Turkse UEFA-coëfficiënt van dien.

Sanica Boru Elazigspor heet met ingang van dit seizoen weer Elazigspor; het gepromoveerde Konyaspor daarentegen heeft (al in 2012) de naam van de sponsor in z'n eigen naam opgenomen en heet nu Torku Konyaspor.

Clubs in de Süper Lig 2013/14

Kaart

Ranglijst

Tussenstand 

Regels voor de ranking: 1. punten 2. doelsaldo 3. doelpunten gescoord
1 Fenerbahçe is in 2013 door de UEFA verbannen voor deelname aan de Europa- en Champions League. Deze verbanning geldt tevens voor het volgende seizoen.

Legenda

Statistieken

Positieverloop per club

Topscorers 
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2013/14